

Ґенсиці — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґенсиці — село в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства